Parataxe steht für:
 Parataxe, in der Linguistik die Aneinanderreihung von Hauptsätzen oder gleichgeordneten Satzgliedern
 Parataxe (bildende Kunst), in der Bildenden Kunst die Aneinanderreihung gleichartiger Elemente 
 Parataxie (Mathematik), in der Mathematik ein Clifford-Parallelismus des elliptischen Raums

 Parataxi (Politik), Namensbestandteil politischer Parteien im modernen Griechenland mit der Bedeutung Lager oder Sammlung